Damon — род паукообразных из семейства Phrynichidae из отряда фринов.

Размеры от 25 до 40 мм. Характерны мощные педипальпы с хватательными колючками на концах. Эти колючки прямые, в отличие от близкого рода Phrynichus, у которого они изогнутые.

Представители рода Damon распространены в Африке к югу от Сахары.

Виды 
Род представляет собой монофилетическую группу, и включает 11 видов:

Примечания 

Фрины
Роды паукообразных